Neues Kloster  steht für:
 Neues Kloster Bad Schussenried
 Neues Kloster (Buxtehude)
 Neues Kloster Johannisberg
 Neues Augustinerkloster Zerbst
Siehe auch:
 Nea Moni
 Neue Abtei
 Neukloster (Begriffsklärung)
 Norawank